Walentynów (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)
 Walentynów (gromada w powiecie łukowskim) (łukowski/rycki)